A midnight clear (film), een film uit 1992
A midnight clear (Gordon Giltrap), kerstalbum van Gordon Giltrap